Segunda División 2010/2011 var den 80:e upplagan av Spaniens näst högsta division i fotboll.

Poängtabell

Uppflyttnings-playoff

Källor
 Laliga.es 

2010 i Spanien
2011 i Spanien
Fotbollssäsongen 2010/2011